Богенбай:

Имя 
 Богенбай батыр (Богенбай Акшаулы; 1680−1778) — национальный герой Казахстана, великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трёх казахских жузов, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере (103 сражения), дипломат.
 Богенбай Кожекулы (1700—1759) — казахский батыр.
 Богенбай Маянбайулы (1630—1708) — казахский батыр.

Населённые пункты в Казахстане 
 Богенбай — село в Степногорской городской администрации (до 2013 в Аккольском районе) Акмолинской области.
 Богенбай — село в Каргалинском районе Актюбинской области.
 Богенбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Богенбай би (до 2007 Лосевка) — аул в Викторовском сельском округе Зерендинского района Акмолинской области.

Литература 
 «Богенбай-батыр» — казахский эпос.